Струпец — село в Болгарии:
 Струпец — во Врачанской области;
 Струпец — в Сливенской области.